Це список інтегралів (первісних функцій) ірраціональних функцій. Для повнішого списку інтегралів дивись таблицю інтегралів.

Інтеграли, що включають r = (x2 + a2)½  
Інтеграли, що включають

Інтеграли, що включають s = (x2 - a2)½ 

Інтеграли, що включають:
Припустимо , для , дивись наступну секцію:

 

 

 

 
Зауважте, що , where the positive value of  is to be taken.

Інтеграли, що включають u = (a2 - x2)½ 

Інтеграли, що включають :

Інтеграли, що включають S = (ax + b)½  

Інтеграли, що включають :

Інтеграли, що включають R = (ax2 + bx + c)½ 

Інтеграли, що включають :

Нехай (ax2 + bx + c) не можна привести до вигляду (px + q)2 для деяких p та q, тоді:

Інтеграли, що включають Y = (ax2+bx+c)(2m+1)⁄2 

Інтеграли, що включають , типу:
 
де  є цілим додатнім числом, а 
змінна  задається виразом  (див. Підстановка Абеля).

Для випадку  матимемо:

Для випадку  матимемо:

куди потім можна підставити явне значення для  й спростити результат.

Для випадку  матимемо:

і так далі.

Джерела 
 Milton Abramowitz and Irene A. Stegun, Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, 1964. Ці інтеграли перелічені на сторінці 13 цієї класичної книги.
 
 

Ірраціональні функції
Математичні списки